CO ou co peut faire référence à :

Code 
CO ou co est un sigle qui peut désigner :
 CO, Colombie ;
 selon le code ISO 3166-1 et la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .CO.
 CO, Colorado, État des États-Unis ; 
 selon la nomenclature du US Postal Service ;
 selon la liste des codes des États des États-Unis ;
 selon la norme ISO 3166-2:US (liste des principales subdivisions d'un pays) (US-CO).
 CO Continental Airlines ;
 selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 co Langue corse ;
 selon les codes de langue ISO 639-1 et IETF de la langue corse ;
 selon les étiquette d'identification de langues IETF.
 CO Province de Côme ;
 selon la norme ISO 3166-2:IT (liste des principales subdivisions d'un pays) (IT-CO) ;
 selon la liste des codes de provinces des plaques d’immatriculation italienne .
 CO Province de Cordoue ;
 selon la norme ISO 3166-2:ES (liste des principales subdivisions d'un pays) (ES-CO).

Sigle 
CO est un sigle pouvant désigner :
 Code des obligations,  du code civil suisse,
 Course d'orientation, un sport généralement pratiqué en forêt. Il a pour but la recherche de postes, matérialisés par des balises, à l'aide d'une carte et d'une boussole,
 Castres olympique, un club de rugby à XV de Castres, en France,
 Cycle d'orientation, l'école secondaire dans les cantons suisses de Fribourg, Valais et Genève,
 cytochrome oxydase, une enzyme en biochimie,
 Conseiller d'orientation, (Québec, Canada), professionnel expert de la relation travail-individu-formation, Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ),
 Comité d'organisation,
 Coming-Out,
 Cobalt, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,
 abréviation de connecte(r) en jargon SMS,
 Crime organisé,
 Compréhension orale.

Symbole 
CO est un symbole pouvant signifier :
 monoxyde de carbone (formule chimique).

Autres 
CO peut également signifier :
 Épitre aux Corinthiens, dans la Bible (Nouveau Testament) :
 Première épître aux Corinthiens ;
 Deuxième épître aux Corinthiens.

Voir aussi